Il campionato francese di rugby a 15 2000-01 fu vinto dal  che sconfisse in finale il .

Formula
21 squadre divise in 2 gironi, uno da 10 e uno da 11. Le prime 4 di ogni poule sono qualificate ai play-off

Sei retrocessioni ed una sola promozione dalla divisione inferiore, per ridurre 16 il numero di squadre.

Fase eliminatoria

Gruppo 1 

|}

(*) CA Bègles-Bordeaux sopravanza Pau per miglior differenza punti negli scontri diretti.
 In verde le squadre ammesse ai play-off , in rosa le squadre retrocesse, in giallo la squadra ammessa al barrage per la slavezza

Gruppo 2 

|}

(**) Colomiers precede Narbonne e Dax per la classifica negli scontri diretti 
(***) La Rochelle precede Grenoble per la differenza punti negli scontri diretti 21-8 e 15-17.
 In verde le squadre ammesse ai play-off , in rosa le squadre retrocesse, in giallo la squadra ammessa al barrage per la salvezza

Barrage per la salvezza

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni